Выкуп — многозначное слово.

 Выкуп — плата деньгами или имуществом за освобождение пленника, или сами вносимые за него средства.
 
 Выкуп — телесериал, 2017, Канада, Франция, США, Германия.